Тарлан Абдулла оглы Алиярбеков (Алярбеков) (; 1892, Шемаха — 1956, Баку) — советский военачальник, генерал-майор, участник трёх войн — Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Был награждён орденом Красного Знамени, орденами Ленина и Красной Звезды, медалями.

Биография

Ранние годы. Учёба. Первая мировая война 
Тарлан Абдулла оглы Алиярбеков родился 28 ноября 1892 года в городе Шемаха Шемахинского уезда Бакинской губернии Российской империи. Как рассказывал сам Алиярбеков, в 1908 году он окончил шестилетнюю городскую школу в Шемахе, после чего уехал во Владикавказ чтобы поступить в кадетский корпус. Однако, скоропостижная кончина его отца Абдуллы помешала поступлению Тарлана в это учебное заведение. Только в 1910 году Алиярбеков поступил в Михайловское военное училище в Тифлисе.

В 1914 году Алиярбеков окончил Тифлисское военное училище по 1-му разряду. В годы Первой мировой войны подпоручик Алиярбеков начал службу в составе Шемахинского 205-го пехотного полка на Германском фронте, впоследствии командовал ротой и батальоном полка, участвовал в сражениях на этом фронте. Вскоре Алиярбеков получает звание штабс-капитана. В мае 1916 года был награждён орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом и орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость».

Летом 1916 года Тарлан Алиярбеков получил серьёзное ранение, которое для него уже было четвёртым по счёту. Некоторое время штабс-капитан Алиярбеков находился в брестском госпитале, где проходил лечение. Вскоре Алиярбеков отбыл в Баку.

В Азербайджанской армии 
19 декабря 1918 года капитан Т. Алиярбеков был принят на службу в войска Азербайджанской Республики и направлен во 2-й пехотный Бакинский полк. 7 марта 1919 года приказом военного министра генерала от артиллерии Самедбека Мехмандарова капитан 2-го пехотного Бакинского полка Алиярбеков был назначен  исполняющим должность помощника Бакинского уездного воинского начальника.

Будучи на этой должности, Алиярбеков руководил организацией по делу военного призыва населения Баку и его окрестных районов в ряды азербайджанской армии. 24 ноября приказом правительства Азербайджанской Республики помощник Бакинского уездного воинского начальника капитан Алиярбеков Тарлан бек за отличие по службе был произведён в подполковники. Согласно Адрес-календарю Азербайджанской Республики по состоянию на 1920 год — подполковник, Бакинский воинский начальник.

В РККА

На службе Советского Азербайджана 
После установления Советской власти в 1920 году вступил в ряды РККА. В 1922 году служил в штабе Народного комиссариата по военно-морским делам Азербайджанской ССР. В период с 1920 по 1922 год под руководством Алиярбекова были ликвидированы несколько преступных банд в Шуше, на территории Кюрдамира и села .

В приказе № 525 по народному комиссариату по военно-морским делам АССР Народный комиссар по военно-морским делам Алигейдар Караев и исполняющий обязанности начальника штаба Юсиф бек Магрубов отмечали: 

В период с 1923 по 1929 год был помощником военного комиссара Азербайджанской ССР и начальником Азербайджанского территориального управления. С 1925 по 1931 год был кандидатом в члены Центрального исполнительного комитета Азербайджанской ССР. В 1920-х годах Алярбеков был одним из организаторов уездных военных комиссариатов.

Преподавательская деятельность 

В 1927 году Алиярбеков окончил Высшие командные курсы при Академии имени М. В. Фрунзе. В период с 1930 по 1938 год работал в различных военных школах Закавказья, преподавал военные знания в вузах Азербайджанской ССР, готовил кадры для национальных военных формирований. Алиярбеков, помимо Мехмандарова и Шихлинского, также сыграл большую роль в формировании национальных воинских частей и в подготовке военных специалистов из числа азербайджанцев. Так, в 1932 году Алиярбеков был преподавателем по военной подготовке в Азербайджанском нефтяном институте. В тот год командир Азербайджанской горнострелковой дивизии комдив Гамбай Везиров писал:

В 1934 году откомандированный из Закавказского военного округа для проверки состояния дел с преподаванием военных дисциплин в высших учебных заведениях Азербайджанской ССР полковник Служаков дал руководителю курсов в Азербайджанском сельскохозяйственном институте Тарлану Алиярбекову следующую характеристику: «Очень ценный руководитель для высшей школы. Хороший организатор. Обладает способностью ясно и чётко излагать свои мысли на русском и азербайджанском языках. Т. Алиярбеков является талантливым специалистом именно для высших учебных заведений».

Великая Отечественная война 
В 1941 году Тарлан Алиярбеков окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В это время он служил исполняющим обязанности начальника учебного отдела Телавского стрелково-миномётного училища. 

2 июня 1942 года был назначен заместителем командира, а с 1 октября того же года командиром 416-й стрелковой дивизии (15.10.1942 — 19.11.1942.). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года командир 79-го стрелкового запасного полка полковник Тарлан Алиярбеков за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество был награждён орденом Красной Звезды. 9 февраля 1944 года Алиярбекову было присвоено звание генерал-майора. С 26 апреля 1944 по 13 марта 1945 года командир 402-й стрелковой дивизии. Затем заместитель командира 58-го стрелкового корпуса4-й армии Закавказского фронта.

Указом ПВС СССР от 3 ноября 1944 года генерал-майор Алиярбеков награждён орденом Красного Знамени. Указом ПВС СССР от 30 апреля 1945 года генерал-майор Алиярбеков за долголетнюю и безупречную службу в Красной Армии был награждён орденом Ленина. Также был награждён медалями «За оборону Кавказа» (1 мая 1944) и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9 мая 1945).

Послевоенные годы 
В период с 1946 по 1949 год Тарлан Алиярбеков занимал пост заместителя министра просвещения Азербайджанской ССР по делам обороны. В 1948 году вышел в отставку. Был депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 2-го созыва.

Скончался Тарлан Алиярбеков 15 февраля 1956 года в Баку.

Семья 
Тарлан Алиярбеков был женат на Лятифе-ханым Алиярбековой. У пары было двое сыновей. У его сына Надира Алиярбекова также родился сын, которого в честь деда назвали Тарлан. Внук генерала Тарлан Алиярбеков в 1991 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР, стал офицером.

Память 

Имя Тарлана Алиярбекова носит одна из улиц в центре Баку (бывшая Милютинская и Мясникова) и в его родной Шемахе.

В Историко-краеведческом музее города Шемаха существует отдельная витрина, посвящённая Тарлану Алиярбекову, на которой выставлены документы, награды, личные вещи, военная форма генерала.

На Азербайджанском телевидении вышел документальный фильм, посвящённый Тарлану Алиярбекову.

Примечания

Литература  
На русском языке
 
 
 
 
 
На азербайджанском языке

Ссылки 
  

Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 2-го созыва
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Тифлисского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Великой Отечественной войны
Военнослужащие армии Азербайджанской Демократической Республики
Преподаватели вузов Азербайджана
Преподаватели Азербайджанского аграрного университета‎
Преподаватели Азербайджанского университета нефти и промышленности
Царские офицеры на службе в РККА
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне